9-й механизированный корпус — воинское соединение Вооружённых сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне. Насчитывал два формирования.

 9-й механизированный корпус (1-го формирования) — сформирован в 1940 году, расформирован 20 сентября 1941 года.
 9-й механизированный корпус (2-го формирования) — сформирован в 1943 году, в июне 1945 года преобразован в 9-ю механизированную дивизию.